XXXI. Европско првенство у атлетици у дворани 2011. одржано је у Паризу, Француска, од 4. до 6. марта 2011. у организацији Европске атлетске асоцијације ЕАА.

Првенство је други пут одржано у Спортској дворани Берси у Паризу (-{Palais omnisports de Paris-Bercy}-)'', капацитета 20.000 места. Прво Европско првенство у атлетици у дворани одржано у Паризу 1994. у истој дворани.

Учествовало је 630 атлетичара из 46 земаља Такмичило су у 26 дисциплина (13 мушких и 13 женских).

Најуспешнији су били представници Русије, који су освојили 15 медаља - 6 златних, 3 сребрне и 6 бронзаних. Француска је друга са 11 медаља (5 златних, 4 сребрне и 2 бронзане), а трећа Немачка са 10 медаља (3 златне, 4 сребрне и 3 бронзане).После суспензија које су настале касније редослед се променио, па је Француска прва са са 12 медаља (5 златних, 5 сребрних и 2 бронзане), а друга Русија такође са 12 медаља (5 златних, 2 сребрне и 5 бронзаних)

Најуспешнији појединац био је 21-годишњи Француз Теди Тамго, који је у троскоку два пута обарао светски рекорд у другом и четвртом скоку финала даљином оод 17,92 метра. Други резултат по вердности постигао је опет Француз Рено Лавилени у скоку мотком, постигавши рекорд европских првенстава у дворани што је уједно био и најбољи резултат у сезони 2011. до тада.

Организација 

Организацију овог 31. првенства добио је француски главини град 15. октобра 2007. на Конгресу Европске атлетике асоцијације (ЕАА). Друга два кандидата су били Гетеборг у Шведској и Лајпциг у Немачкој. Гетеборг је добио организацију 32. Европског првенства 2013. године.

За место одржавања је одређена Дворана Оминија спорт у Париз-Берсију где су до данас одржана још три велика атлетска такмичења. Поред Европског првенства у дворани 1994, ту су одржане прве Светске атлетске игре у дворани 1985. и Светско првенство 1997.

Земља учеснице 
Учествовало је 630 атлетичара из 46 земаља.

  Азербејџан (3)
  Албанија (2)
  Аустрија (10)
  Белгија (16)
  Белорусија (20)
  Босна и Херцеговина (5)
  Бугарска (12)
  Гибралтар (2)
  Грузија (2)
  Грчка (14)
  Данска (11)
  Естонија (10)
  Израел (4)
  Ирска (7)
  Исланд (2)
  Италија (27)
  Јерменија (5)
  Кипар (3)
  Летонија (7)
  Литванија (9)
  Македонија (1)
  Малта (1)
  Мађарска (6)
  Молдавија (2)
  Монако (1)
  Немачка (38)
  Норвешка (12)
  Пољска (18)
  Португалија (15)
  Румунија (16)
  Русија (55)
  Сан Марино (1)
  Словачка (6)
  Словенија (9)
  Србија (6)
  Турска (12)
  Уједињено Краљевство (32)
  Украјина (25)
  Финска (13)
  Француска (47)
  Холандија (15)
  Хрватска (8)
  Чешка (16)
  Швајцарска (7)
  Шведска (15)
  Шпанија (34)

Календар такмичења

Резултати по дисциплимана

Мушкарци

Жене 

 Јевгенија Зинурова је у јулу 2012. суспендована на две године на основу њеног биолошког пасоша (абнормалне вредности профила у крви) и одузета јој је европска титула. Супензија траје од 13. септембра 2011. до 13. сепртембра 2013.
Јулија Русанова дисквалификована је на две године до 27. јануара 2015, јер је у јануару 2013. установљено је да је користила недозвољена средства. Сви резултати постигнути после 3. марта 2011. се бришу.
Олесија Сирева је у фебруару 3013. суспендована збпг допинга и одузета јој је сребрна медаља.

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 
 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству 2011. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Прволасирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод. Табела је измењена са дисквалификацијама и одузимањем медаља једним а додељивање другим да 1.2.2015.

Рекорди после такмичења 

У току Европског првенства 2011. постигнуто је више разних рекорда од којих су најзначајнији:1 светски рекорд
2 рекорда европских првенстава у дворани и 33 национална рекорда.

Светски рекорд (1) 
Постигнут је само један светски рекорд, а постигао га је француски троскокаш Теди Тамго, који је у финалу два пута (у другом и четвртом скоку) скочио 17,92 м. Тим резултатом Теди Тамго је поправио свој светски рекод у дворани за 1 цм, постигнут на првенству Француске 21.02.2011.

Рекорди европских првенстава у дворани (2)

Национални рекорди постигнути на ЕП 2011. (33) 

Ово је списак свих националних рекорда постигнутих на овом првенству поређаних по датиму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Референце

Спољашње везе 

 
Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у Француској
Спорт у Паризу
Атлетика у 2011.